Klühs ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Klühs (1877–1938), deutscher Politiker (SPD), Redakteur und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Gertrud Klühs (1893–1976), deutsche Politikerin (SPD), Mitglied der Stadtverordnetenversammlung von Groß-Berlin